Richard Allen (hokej na travi), indijski hokejaški reprezentativac
Richard Allen (biskup) (1760. – 1831.), crnački biskup, utemeljitelj AME Crkve
Richard Allen (političar) (1929.), kanadski političar
Richard Allen (slikar) (1933. – 1999.), američki slikar
Richard Anthony Allen, kraće Dick Allen (1942.), američki bejzbolaš
Dick Allen (pjesnik) (1939.), američki pjesnik
Richard James Allen (1960.), australski pjesnik, plesač i filmaš